Паволоцкие () — дворянский род.

Потомство Гавриила Паволоцкого, товарища Черниговского полка (1670).

Описание герба 
В зелёном поле два сердца в чаше, пронзённых каждое опрокинутыми наискось слева стрелами.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. Нашлемник: пять страусовых перьев. Намет на щите зелёный, подложенный серебром.

Литература 
 Малороссийский гербовник, с. 128—129
 

Шляхетские роды герба Аксак
Казацкая старшина
Дворянские роды, на гербах которых изображены пять страусовых перьев